A Ponte Léo Guedes, também conhecida por Ponte sobre o Canal de São Gonçalo, fica sobre o Canal São Gonçalo, em Pelotas no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. 

A ponte interliga as cidades de Pelotas a Rio Grande, assim sendo interliga o Super Porto de Rio Grande ao restante do estado do  Rio Grande do Sul. 

Foi inaugurada em maio de 1976. No local existem três pontes, duas rodoviárias e uma ferroviária.

A Ponte rodoviária mais antiga, Ponte Alberto Pasqualini de 984 m foi inaugurada em julho 1963 e condenada por má utilização em 1974 causando sérios problemas para o escoamento da safra daquele ano.

A Ponte ferroviária possui vão central elevatório. E esta substituiu a ponte original que possuia vão central giratório que fora autorizada a construção pelo Governo Imperial  em 1875, construída na França em 1882 e montada no local, sendo inaugurada em 1884 pela Southern Brazilian Rio Grande do Sul Railway Company.

Léo Guedes
Construções de Pelotas